Zóna Asie a Oceánie je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

3. Skupina 
 Místo: Enghelab Sports Complex, Teherán, Írán
 Datum: 28. dubna - 2. května
 Povrch: antuka

4. Skupina 
 Místo: Al-Hussein Tennis Club, Ammán, Jordánsko
 Datum: 19.-24. dubna
 Povrch: tvrdý

Externí odkazy 
  na stránkách daviscup.com

Zóna Asie a Oceánie 2010